Tamás Gyula (1941) válogatott labdarúgó, kapus, edző
 Tamás Gyula pedagógus